Kuglački klub "Policajac" Vrbovsko (Kuglački klub "Policajac"; K.K. Policajac Vrbovsko; K.K. Policajac; Policajac Vrbovsko; Policajac) je muški kuglački klub iz Vrbovskog, Primorsko-goranska županija, Republika Hrvatska.  
U sezoni 2019./20. klub se natječe u 3. hrvatskoj ligi - Zapad - PGŽ-Istra, ligi četvrtog stupnja hrvatske lige u kuglanju.

O klubu  
Kuglački klub "Policajac" je osnovan 2001. godine od strane bivših igrača kuglačkih klubova s područja grada Vrbovskog.  
Klub ligaški nastupa u ligama Hrvatske kuglačke regije "Zapad".

Uspjesi

Ekipno

Pojedinačno

Pregled plasmana po sezonama

Poznati igrači

Unutrašnje poveznice 
 Vrbovsko

Vanjske poveznice 
 kk-policajac-vrbovsko.hr, službene stranice  
 novilist.hr, Vrbovsko dobilo novu dvoranu za kuglanje, objavljeno 14. ožujka 2011. 
 kuglanje.hr, Kuglački klub Policajac 
 aplikacija.kuglanje.hr, Kuglački klub Policajac 
 sportilus.com, KUGLAČKI KLUB POLICAJAC VRBOVSKO

Izvori 
 kk-policajac-vrbovsko.hr, O klubu , pristupljeno 2. studenog 2019. 
 poslovna.hr, KUGLAČKI KLUB POLICAJAC VRBOVSKO 
 bisnode.hr, KUGLAČKI KLUB "POLICAJAC" VRBOVSKO 
 fininfo.hr, K.K. "POLICAJAC" VRBOVSKO 
 

Policajac
Vrbovsko